Głębokie Jezioro (Pojezierze Mrągowskie) –
 Głębokie Jezioro (gmina Kartuzy) –

Zobacz też 
 
 Jezioro Głębokie (ujednoznacznienie)